Johann Georg Nef ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Nef (Unternehmer, 1809) (1809–1887), Schweizer Unternehmer und Politiker

 Johann Georg Nef (Unternehmer, 1849) (1849–1928), Schweizer Unternehmer und Offizier